In der Saison 2004/05 gewann der Titelverteidiger SK Rockaden Stockholm sämtliche Wettkämpfe und konnte sich damit überlegen durchsetzen.

Im Vorjahr waren die Eksjö-Aneby-Alliansen, der Wasa SK und die Åstorps Schacksällskap aufgestiegen. Während Eksjö und Wasa SK den Klassenerhalt erreichten, musste Åstorp zusammen mit dem Farsta SK und dem SK Passanten direkt wieder absteigen. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2004/05.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 5., 6. und 7. November 2004, 4. und 5. Dezember 2004, 15. Januar 2005, 5. und 26. Februar 2005 sowie am 11., 12. und 13. März 2005. Die ersten drei Runden wurden zentral in Skara gespielt, die letzten drei Runden wurden zentral in Malmö ausgerichtet, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2004
Schachveranstaltung 2005